Candidato o Candidatura o similar, puede hacer referencia a:

Concepto general 
 Candidato, quien aspira a algún puesto, grado, empleo, diploma, etc.
 Candidato político, persona que se postula a ser elegida para algún cargo público electo en unas elecciones.
 Candidato independiente, postulante, usualmente a algún cargo político, que no pertenece a un partido político.
 Candidato de papel o Poteau, candidato en una elección, que está debidamente inscrito y propuesto.
 Candidato de Ciencias, primer título de postgrado en algunos países que pertenecían al Bloque del Este.

Biología, Genética 
 Gen candidato, gen que, a nivel de investigación, se relaciona con una enfermedad determinada.

Juegos, Torneos 
 Torneo de candidatos de la FIDE, torneo de ajedrez organizado por la FIDE.